Ла Клиника има више значења:

 Ла Клиника (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Клиника (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Клиника, Лос Фелинос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику